Síntese cirúrgica
 Síntese literária
 Síntese filosófica – (Dialética)
 Síntese lógica –  em automação eletrônica de processos, refere-se ao uso de recursos de hardware e de software, para o fim desejado
 Síntese química
 Síntese sonora
 Síntese proteica
 Síntese de peptídeos
 Síntese de aminoácido de Strecker
 Síntese de Gabriel
 Sumário – ou resumo

Ver também 
 Synthesis – revista científica
 Sintetizador

Desambiguação